El topónimo Eminence puede hacer referencia a varios lugares ubicados en Estados Unidos:

 Eminence, un municipio en el estado de Illinois;
 Eminence, un pueblo no incorporado en el estado de Indiana;
 Eminence, una ciudad en el estado de Kentucky;
 Eminence, un municipio en el estado de Misuri;
 Eminence, una ciudad en el estado anterior.